20-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 2003 прошла 28 августа 2003 года в Нью-Йоркском в Radio City Music Hall. Ведущим церемонии был Крис Рок.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
Missy Elliott — «Work It»
 50 Cent — «In da Club»
 Johnny Cash — «Hurt»
 Eminem — «Lose Yourself»
 Justin Timberlake — «Cry Me a River»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
Justin Timberlake — «Cry Me a River»
 50 Cent — «In da Club»
 Johnny Cash — «Hurt»
 Eminem — «Lose Yourself»
 John Mayer — «Your Body Is a Wonderland»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
Beyonce (с Jay-Z) — «Crazy in Love»
 Christina Aguilera (с Redman) — «Dirrty»
 Missy Elliott — «Work It»
 Avril Lavigne — «I’m with You»
 Jennifer Lopez — «I'm Glad»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
Coldplay — «The Scientist»
 B2K (с P. Diddy) — «Bump, Bump, Bump»
 The Donnas — «Take It Off»
 Good Charlotte — «Lifestyles of the Rich & Famous»
 The White Stripes — «Seven Nation Army»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
50 Cent — «In da Club»
 The All-American Rejects — «Swing, Swing»
 Kelly Clarkson — «Miss Independent»
 Evanescence (с Paul McCoy) — «Bring Me to Life»
 Sean Paul — «Get Busy»
 Simple Plan — «Addicted»

Лучшее поп видео | Best Pop Video 
Justin Timberlake — «Cry Me a River»
 Christina Aguilera (с Redman) — «Dirrty»
 Kelly Clarkson — «Miss Independent»
 Avril Lavigne — «Sk8er Boi»
 No Doubt (с Lady Saw) — «Underneath It All»

Лучшее рок видео | Best Rock Video 
Linkin Park — «Somewhere I Belong»
 Evanescence (с Paul McCoy) — «Bring Me to Life»
 Good Charlotte — «Lifestyles of the Rich & Famous»
 Metallica — «St. Anger»
 The White Stripes — «Seven Nation Army»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
Beyonce (с Jay-Z) — «Crazy in Love»
 Aaliyah — «Miss You»
 Ashanti — «Rock wit U (Awww Baby)»
 R. Kelly — «Ignition (Remix)»
 Nelly (с Kelly Rowland) — «Dilemma»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
50 Cent — «In da Club»
 2Pac (с Nas) — «Thugz Mansion»
 Eminem — «Lose Yourself»
 Ludacris (с Mystikal) — «Move»
 Nas — «I Can»

Лучшее хип-хоп видео | Best Hip-Hop Video 
Missy Elliot — «Work It»
 Busta Rhymes (с Mariah Carey) — «I Know What You Want»
 Jay-Z (с Beyoncé) — «'03 Bonnie & Clyde»
 Nelly — «Hot in Herre»
 Snoop Dogg (с Pharrell & Uncle Charlie Wilson) — «Beautiful»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
Justin Timberlake — «Rock Your Body»
 Christina Aguilera (с Redman) — «Dirrty»
 Jennifer Lopez — «I'm Glad»
 Mýa — «My Love Is Like...Wo»
 Sean Paul — «Get Busy»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
Eminem — «Lose Yourself» (из 8 Mile)
 JC Chasez — «Blowin' Me Up (with Her Love)» (из Drumline)
 Madonna — «Die Another Day» (from Die Another Day)
 Britney Spears (с Pharrell) — «Boys (The Co-Ed Remix)» (из Austin Powers in Goldmember)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
Coldplay — «The Scientist»
 Floetry — «Floetic»
 Kenna — «Freetime»
 Queens of the Stone Age — «Go with the Flow»
 Sum 41 — «The Hell Song»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
Coldplay — «The Scientist» (режиссёр: Jamie Thraves)
 Johnny Cash — «Hurt» (режиссёр: Mark Romanek)
 Missy Elliott — «Work It» (режиссёры: Dave Meyers и Missy Elliott)
 Sum 41 — «The Hell Song» (режиссёр: Marc Klasfeld)
 Justin Timberlake — «Cry Me a River» (режиссёр: Francis Lawrence)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
Beyonce (с Jay-Z) — «Crazy in Love» (хореографы: Frank Gatson Jr. и LaVelle Smith)
 Christina Aguilera (с Redman) — «Dirrty» (хореограф: Jeri Slaughter)
 Jennifer Lopez — «I'm Glad» (хореографы: Jamie King и Jeffrey Hornaday)
 Mýa — «My Love Is Like...Wo» (хореограф: Travis Payne)
 Justin Timberlake — «Rock Your Body» (хореограф: Marty Kudelka)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
Queens of the Stone Age — «Go with the Flow» (Special Effects: Nigel Sarrag)
 Missy Elliott — «Work It» (Special Effects: Realm Productions)
 Floetry — «Floetic» (Special Effects: Base 2 Studios)
 Radiohead — «There There» (Special Effects: John Williams and Dave Lea)
 The White Stripes — «Seven Nation Army» (Special Effects: BUF)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
Radiohead — «There There» (Art Director: Chris Hopewelll)
 Johnny Cash — «Hurt» (Art Director: Ruby Guidara)
 Missy Elliott — «Work It» (Art Director: Charles Infante)
 Jennifer Lopez — «I'm Glad» (Art Director: Chad Yaro)
 Queens of the Stone Age — «Go with the Flow» (Art Director: Tracey Gallacher)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
The White Stripes — «Seven Nation Army» (Editor: Olivier Gajan)
 Johnny Cash — «Hurt» (Editor: Robert Duffy)
 Missy Elliott — «Work It» (Editor: Chris Davis)
 Kenna — «Freetime» (Editor: Vem & Tony)
 Radiohead — «There There» (Editor: Ben Foley)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
Johnny Cash — «Hurt» (оператор: Jean-Yves Escoffier)
 Missy Elliott — «Work It» (оператор: Michael Bernard)
 No Doubt (с Lady Saw) — «Underneath It All» (оператор: Karsten «Crash» Gopinath)
 Radiohead — «There There» (оператор: Fred Reed)

MTV2 Award 
AFI — «Girl's Not Grey»
 Common (с Mary J. Blige) — «Come Close»
 Interpol — «PDA»
 Queens of the Stone Age — «No One Knows»
 The Roots (с Cody Chesnutt) — «The Seed (2.0)»

Viewer’s Choice 
Good Charlotte — «Lifestyles of the Rich & Famous»
 50 Cent — «In da Club»
 Beyoncé (featuring Jay-Z) — «Crazy in Love»
 Kelly Clarkson — «Miss Independent»
 Eminem — «Lose Yourself»
 Justin Timberlake — «Cry Me a River»

International Viewer’s Choice Awards

MTV Австралия 
  Amiel — «Lovesong»
  Delta Goodrem — «Born to Try»
  Powderfinger — «(Baby I've Got You) On My Mind»
  Rogue Traders — «One of My Kind»
  The Vines — «Outtathaway!»

MTV Бразилия 
  B5 — «Matemática»
  Wanessa Camargo — «Sem Querer»
  Capital Inicial — «Quatro Vezes Você»
  Charlie Brown Jr. — «Papo Reto (Prazer É Sexo, o Resto É Negócio)»
  CPM 22 — «Desconfio»
  Detonautas Roque Clube — «Quando o Sol Se For»
  Engenheiros do Hawaii — «Até o Fim»
  Frejat — «Eu Preciso Te Tirar do Sério»
  Jota Quest — «Só Hoje»
  Kelly Key — «Adoleta»
  Kid Abelha — «Nada Sei (Apnéia)»
  KLB — «Por Causa de Você»
  Marcelo D2 — «Qual É?»
  Os Paralamas do Sucesso — «Cuide Bem do Seu Amor»
  Pitty — «Máscara»
  Rouge — «Brilha la Luna»
  Sepultura — «Bullet the Blue Sky»
  Skank — «Dois Rios»
  Tihuana — «Bote Fé»
  Titãs — «Isso»
  Tribalistas — «Já Sei Namorar»

Lifetime Achievement Award 
 Duran Duran

Выступления

Пре-шоу 
 Sean Paul — «Like Glue»/«Get Busy»/«Gimme the Light»
 The Black Eyed Peas — «Where Is the Love?»

Основное шоу 
 Madonna (с Britney Spears, Christina Aguilera и Missy Elliott) — «Like a Virgin»/«Hollywood»/«Work It»
 Good Charlotte — «The Anthem»
 Christina Aguilera (с Redman и Dave Navarro) — «Dirrty»/«Fighter»
 50 Cent (с Snoop Dogg) — «P.I.M.P.»
 Mary J. Blige (с Method Man и 50 Cent) — «All I Need»/«Love @ 1st Sight»/«Ooh!»/«Family Affair»
 Coldplay — «The Scientist»
 Beyoncé (с Jay-Z) — «Baby Boy»/«Crazy in Love»
 Metallica — «Are You Gonna Go My Way/Smells Like Teen Spirit/Seven Nation Army/Beat It Medley»/«Frantic»

При участии 
 LeBron James и Ashanti — представили Best Hip-Hop Video
 Tony Hawk и Bam Margera — представили Good Charlotte
 Kelly Clarkson и Ludacris — представили Best R&B Video
 Evanescence (Amy Lee и Ben Moody) и Sean Paul — представили Best Video from a Film
 Crank Yankers — appeared in different vignettes presenting Viewer’s Choice Award voting procedures
 Nelly и Murphy Lee — представили Christina Aguilera
 OutKast и Iggy Pop — представили MTV2 Award
 David Spade, Mary-Kate и Ashley Olsen — представили Best Pop Video
 P. Diddy — представил Run-D.M.C. и представили Best Rap Video with them
 Hilary Duff, Lil Jon и Jason Biggs — представили Best Group Video
 Eminem и «Special Ed» (from Crank Yankers) — представили 50 Cent
 Jimmy Fallon в роли из Queer Eye for the Straight Guy — представил Best Female Video
 Fred Durst — представил Jack Black и они вместе представили Best Rock Video
 DMX — представил Mary J. Blige
 Kelly Osbourne и Avril Lavigne — представили Lifetime Achievement Award Duran Duran и представили Best Dance Video
 Justin Timberlake — представил Coldplay
 Venus и Serena Williams — представили Best Male Video
 Mýa и Pamela Anderson — представили Best New Artist in a Video
 Pharrell и Chester Bennington — представили Beyoncé
 Ben Stiller и Drew Barrymore — представили Viewer’s Choice
 Adam Sandler и Snoop Dogg (с Bishop Don «Magic» Juan) — представили Video of the Year

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 2003
 MTV VMA 2003

Музыкальные премии
2003
2003 год в музыке США